Ostrá Hora kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Ostrá Hora (berg i Slovakien, lat 49,07, long 18,25), Nitra, 
 Ostrá Hora (berg i Slovakien, lat 49,00, long 18,10), Nitra,

Tjeckien 

 Ostrá (berg i Tjeckien, Mähren-Schlesien), 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar